Dans la mythologie grecque, Gygès (ou Gyès) est un des trois Hécatonchires ou Centimanes, frère de Briarée et Cottos. 

Fils d'Ouranos et Gaïa, Gygès est, comme ses frères, un monstre à cent bras et cinquante têtes.

Références

Liens externes 

Divinité grecque archaïque
Progéniture de Gaïa
Créature fantastique de la mythologie grecque
Créature des enfers
Enfers grecs